Stavtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Stavtjärnen, sjö i Säffle kommun,  (0,7 ha)
Stora Stavtjärnen, sjö i Säffle kommun,  (7,84 ha)
Stavtjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Stor-Stavtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (30,4 ha)
Stavtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Stavtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,8 ha)
Stavtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (8,32 ha)

Se även
Stavstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn